Cedro-canjerana — planta
 Cajá-manga — fruta

Desambiguações de vegetais